Спортивное ядро:
 Спортивное ядро — спортивный снаряд для толкания в виде цельнометаллического шара весом 7,257 кг для мужчин и 4,000 кг для женщин.
 Спортивное ядро — поле для игр с мячом, окружённое легкоатлетической беговой дорожкой.